Diogo de Teive ist der Name folgender Personen:

* Diogo de Teive (Seefahrer) (1415–1474), portugiesischer Seefahrer, Entdecker einiger Azoren-Inseln
 Diogo de Teive (Humanist) (1514–1569), portugiesischer geistlicher Wissenschaftler und Schriftsteller
 Diogo de Teive Vasconcelos Cabral (1785–1836), portugiesischer Militär und Kolonialverwalter

Siehe auch:
 Diogo